

Стеблево — село, гміна Сухий Домб, Гданський повіт, Поморське воєводство

Стеблево — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Стеблево — селище, Грязовецький район, Вологодська область